Il doppio del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Adrián García che hanno battuto in finale Marcelo Melo e Alexandre Simoni 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ramón Delgado /  André Sá (quarti di finale)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

 André Ghem /  Flávio Saretta (quarti di finale)
 Pablo Cuevas /  Adrián García (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2007